Centro cívico puede referirse a:
 Un centro social.
O a los siguientes lugares:

Alemania
 Centro cívico Plötzensee, centro de la evangélico en Berlín, Alemania.
Argentina
 Centro Cívico Bariloche, conjunto edilicio ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina.
 Centro Cívico de Córdoba, Argentina.
 Centro Cívico de San Juan, Argentina.
 Centro cívico de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
 Circuito Turístico Centro Cívico de Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Estación Centro Cívico, estación ferroviaria del Premetro de la red ferroviaria argentina, en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

Ecuador
 Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, en el parque Forestal de Guayaquil, Ecuador.

Estados Unidos
 Centro Cívico de San Diego, un distrito histórico ubicado en San Diego, California.
 Centro Cívico (Tranvía de San Diego), estación del tranvía de San Diego, California.
 Civic Center (Manhattan), barrio del centro de Manhattan,NY.

España
 Centro Cívico (Málaga).

México
 Centro Cívico Constitución Culiacán, un parque público de la ciudad de Culiacán, México.

Perú
 Centro Cívico de Lima, un conjunto arquitectónico ubicado en Lima, Perú.